ojczyzna – państwo
 Ojczyzna – polska organizacja konspiracyjna o charakterze narodowym
 Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”
 „Ojczyzna” – dziennik wydawany w Bendlikonie pod Zürichem od 1864
 „Ojczyzna” – tygodnik wydawany w Wilnie
 „Ojczyzna” – dwutygodnik wydawany w latach 1881-1892
 Ojczyzna – powieść Wandy Wasilewskiej
 Ojczyzna – film z 1986 roku
 Ojczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim